A categoria até 62 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, disputado na Manchester Arena, em Manchester, no Reino Unido, no dia 19 de maio.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino